Plaats in Indonesië
 Penggalang (Ciruas), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Penggalang (Adipala), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java